Епи́скоп Августи́н (в миру Андрей Фёдорович Гуляницкий; 3 июля 1838, село Пески, Лубенский уезд, Полтавская губерния — 30 ноября 1892, Екатеринослав) — епископ Православной российской церкви; с 19 января 1891 года Екатеринославский и Таганрогский. Богослов, духовный писатель.

Биография 
Сын сельского священника Полтавской епархии.

В 1859 году окончил Полтавскую духовную семинарию, затем поступил в Киевскую духовную академию, в которой окончил курс в 1863 году со степенью магистра богословия. Оставлен при академии бакалавром по классу обличительного богословия.

Литературная деятельность его началась ещё на студенческой скамье печатанием в «Воскресном чтении» кратких благочестивых размышлений.

24 мая 1863 года принял монашество. 24 июня рукоположён в сан иеродиакона. 28 июня 1864 года рукоположён в сан иеромонаха.

Кроме профессорских обязанностей, Августин исполнял должности помощника инспектора и эконома академии. Профессорская деятельность его в академии ознаменовалась рядом статей по обличительному богословию, напечатанных в «Трудах Киевской духовной академии».

В 1867 году причислен к соборным иеромонахам Киево-Печерской лавры.

8 июня 1869 года возведён в сан архимандрита.

С 10 ноября 1870 года по 1881 год был ректором Литовской духовной семинарии и настоятелем виленского Свято-Троицкого монастыря.

27 июня 1881 года назначен и 23 августа хиротонисан во епископа Михайловского, викария Рязанской епархии.

Вступив на пост архипастырский, он остался врагом лицемерия и всякого рода раболепства, запретив духовенству в официальных бумагах «припадать к его стопам».

16 октября 1882 года назначен епископом Аккерманским, викарием Кишинёвской епархии.

С 30 сентября 1887 года — епископ Аксайский, викарий Донской епархии.

С 24 декабря 1888 года — епископ Костромской и Галичский.

Костромской епархией владыка Августин управлял три года и за это время успел сделать много полезного для клира и паствы: в частности, он учредил благочиннические советы, создал кассу взаимопомощи для духовенства.

14 декабря 1891 года был назначен епископом Екатеринославским и Таганрогским.

Скончался 30 ноября 1892 года в Екатеринославе. Погребён в Екатеринославском кафедральном соборе.

Главные труды 
 Полемические сочинения против латинян, писанные в Русской Церкви в XI и XII вв. // Труды Киевской духовной академии (ТКДА). — 1867. — № 6, 9;
 Два окружных послания св. Климента Римского о девстве и девственницах // ТКДА. — 1869. — № 5;
 Богословствование Шенкеля // ТКДА. — 1869. — № 9 (отдельный оттиск: К., 1869);
 Спор греков с латинянами об опресноках и квасном хлебе в таинстве Евхаристии // ТКДА. — 1870. — № 12;
 Руководство к основному богословию. — Вильно, 1876 и след. (СПб., 1904.);
 По поводу перевода одной церковной песни, напечатанного в «Душеполезном чтении» за настоящий год // ТКДА. — 1883. — № 7;
 По поводу перевода ирмоса 9-й песни канона в Великий Четверок // ТКДА. — 1883. — № 7;
 По поводу издания «Учебного Октоиха» и «Учебного Часослова» // ТКДА. — 1888. — № 11;
Сборник слов, поучений, бесед, речей и кратких благочестивых размышлений. — Вильна, 1893;
 Рассказы православного о католичестве. — Вильна, 1894.

Примечания

Ссылки 
 
 Августин (Гуляницкий) на сайте Русское Православие
 Проповеди еп. Августина (Гуляницкого) На сайте Слово пастыря
 Еп. Августин (Гуляницкий). Два окружных послания св. Климента Римского о девстве, или к девственникам и девственницам ТКДА. Киев, 1869 г. Май. На сайте Святоотеческое наследие
 
 

Богословы Российской империи
Религиозные писатели
Епископы Русской православной церкви
Выпускники Полтавской духовной семинарии
Выпускники Киевской духовной академии
Похороненные в Свято-Троицком кафедральном соборе (Днепр)
Настоятели Виленского Свято-Духовского монастыря
Персоналии:Киево-Печерская лавра